Aappilattoq Helistop kan henvise til flere steder:
 Aappilattoq Helistop (Nanortalik) – et grønlandsk helistop beliggende i Aappilattoq ved Nanortalik
 Aappilattoq Helistop (Upernavik) – en grønlandsk flyveplads beliggende i Aappilattoq ved Upernavik